Wandanschluss bezeichnet
Wandanschluss (Elektroinstallation) in der Elektrotechnik die Befestigung einer elektrischen Leitung an eine Wand, siehe 
im Dachdecker- und Dachklempnerhandwerk die Verbindung zwischen einer Dachfläche und einer aufgehenden Wand